Список сенаторов США по итогам выборов сенаторов 1-го класса 6 ноября 2018 год. Срок полномочий Конгресса США  (2019—2021) начался 3 января 2019 года.

Сенатор Армстронг
Лидер республиканского большинства — Митч Макконнелл, парламентский организатор — Джон Тьюн.

Лидером демократов в Сенате избран Чак Шумер, их парламентским организатором с 2005 года остаётся Дик Дурбин.

 — Демократическая партия;

 — Республиканская партия;

 — Независимый политик.

См. также 
 Список сенаторов США в 2015—2017 годах
 Список сенаторов США

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Ссылки 
 U.S. Senate Election Results 2018

США